New Cambria kan syfta på:

 New Cambria, Kansas
 New Cambria, Missouri